Sospetto (Suspicion) – romanzo di Christiane Heggan
 Sospetto (The Distant Echo) – romanzo di Val McDermid del 2003

Pagine correlate
 Il sospetto